123-й чемпионат Гибралтара по футболу () — девятый сезон Национальной лиги с момента присоединение Футбольной ассоциации Гибралтара к УЕФА, начиная с 2013 года. Сезон начался 15 октября 2021 года и закончился 30 апреля 2022 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 gibraltarfa.com
 uefa.com
 Национальная лига Гибралтара на soccerway

Чемпионат Гибралтара по футболу
Гибралтар